Spoy je název dvou obcí ve Francii:

 Spoy (Aube) – obec v departementu Aube
 Spoy (Côte-d'Or) – obec v departementu Côte-d'Or